Il singolare del torneo di tennis Ostdeutscher Sparkassen Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andreas Beck che ha battuto in finale Jun Woong-sun 2-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Michael Berrer (secondo turno)
 Jürgen Melzer (primo turno)
 Rainer Schüttler (semifinali)
 Florian Mayer (quarti di finale)

 Philipp Petzschner (secondo turno)
 Denis Istomin (quarti di finale)
 Mikhail Ledovskikh (primo turno)
 Andreas Beck (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostdeutscher Sparkassen Cup 2008